Plaats in Indonesië
 Kalangan (Gemolong), een plaats in het regentschap Sragen van de provincie Midden-Java
 Kalangan (Klego), een plaats in het regentschap Boyolali van de provincie Midden-Java
 Kalangan (Margomulyo), een plaats in het regentschap Bojonegoro van de provincie Oost-Java
 Kalangan (Ngunut), een plaats in het regentschap Tulungagung van de provincie Oost-Java
 Kalangan (Pandan), een plaats in het regentschap Tapanuli Tengah van de provincie Noord-Sumatra
 Kalangan (Pedan), een plaats n het regentschap Klaten van de provincie Midden-Java
 Kalangan (Tunjungan), een plaats in het regentschap Blora van de provincie Midden-Java

Zie ook:
 Kalangan Prao,een plaats in het regentschap Sampang van de provincie Oost-Java